Baroffio puede hacer referencia a:

Personas
Eugenio Baroffio (1877-1956), arquitecto uruguayo.
Mario Baroffio (1905–1962), actor argentino.

Otros
Museo Baroffio e del Sacro Monte, museo italiano.
Parque Baroffio, también conocido como el Parque Molino de Pérez, espacio público ubicado en Montevideo, Uruguay.